Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 21 (попередні запливи і півфінали) та 22 травня (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

100 метрів вільним стилем (жінки)